Баї́я-Бла́нка () може посилатися на:

 Баїя-Бланка — місто на сході Аргентини у провінції Буенос-Айрес
 Баїя-Бланка (округ) — адміністративно-територіальна одиниця другого рівня в аргентинській провінції Буенос-Айрес
  — затока, сформована впадінням річки  в Атлантичний океан
  — міська агломерація з центром у м. Баїя-Бланка
  — залізнична станція у м. Баїя-Бланка
  — корабель аргентинського флоту, який був на озброєнні на межі ХІХ-ХХ ст.
  — природоохоронна територія в Аргентині